Lužanka může znamenat:

 Lužanka, řeka Královéhradeckém kraji
 lužanka (rostlina) (Sternbergia), rod rostlin z čeledi amarylkovitých
 lužanka (hmyz) (Diastata), rod dvoukřídlého hmyzu